Афи́ны:

 Афины — столица Греции.
 Афины (дим) — община в Греции.
 Афины (номархия) — административная единица Греции.
 Древние Афины — древнее государство в Греции.

См. также 
 Атенс — название ряда населённых пунктов в США.
 Афины на Шпрее — прозвище Берлина.
 Новые Афины (значения)